Andrzej Konarski z Konar – starosta sławkowski, burgrabia kościański, starosta Konina i Pyzdr
 Andrzej Konarski (ur. 1938) – urbanista, popularyzator Wrocławia, honorowy członek PTTK
 Andrzej Konarski (ur. 1952) – działacz NSZZ „Solidarność”